Magic Box (englisch: Magische Kiste) bezeichnet:
 Magic Box (DJ), Pseudonym des italienischen DJ Tristano De Bonis (* 1976)
 Magic Box (Bel-Canto-Album), Musikalbum der Band Bel Canto aus dem Jahr 1996
 Magic Box (The-Loved-Ones-Album), Musikalbum der Band The Loved Ones aus dem Jahr 1967 
 The Magic Box, deutscher Titel Der wunderbare Flimmerkasten, britischer Film des Regisseurs John Boulting aus dem Jahr 1951